Rogge (graan), een graansoort

Personen:
 Alma Rogge, een Duitse schrijfster
 Bernhard Rogge, een Duits admiraal
 Cornelius Rogge (1932-2023), een Nederlands beeldhouwer
 Jacques Rogge, oud-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité
 Lola Rogge, een Duitse danseres en choreografe
 Philippe Rogge, delegatieleider Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en general manager van Microsoft België en Luxemburg
 Ron Rogge, een Amerikaans acteur
 Rüdiger Rogge, een Duitse rechter, lid van het Hooggerechtshof
 Rudolf Klein-Rogge, een Duits acteur